Calà può riferirsi a:

Persone

Calà
 Carlo Calà – giurista e magistrato italiano; il suo patrimonio passò a un membro della famiglia, di origine spagnola, Ulloa la quale assunse il cognome Calà Ulloa
 Jerry Calà – attore, regista e cantante 
 Ugo Calà – scacchista italiano

Calà Ulloa
 Antonio Calà Ulloa – generale e saggista italiano fratello di Pietro e Girolamo
 Girolamo Calà Ulloa – generale, patriota e saggista italiano, fratello di Antonio e Pietro
 Pietro Calà Ulloa – magistrato, politico e saggista italiano, fratello dei generali Antonio e Girolamo